

Personen

Heiligen en kerkleiders 
Stefanus (martelaar) (†35), diaken, gestenigd, eerste martelaar van het christendom, historische feestdag 3 augustus, naamdag 26 december (Sint-Stefanus)
Socrates en Stephanus (†304?)
Stefanus (maronitisch patriarch)
Stefanus I van Hongarije (zie onder Vorsten)
Stefanus van St-Gilles, abt en martelaar met zijn medebroeder Hildebrand

Pausen 
De voortijdig overleden Stefanus (II) wordt sinds 1961 officieel niet meer als paus geteld. Hierdoor schoven de navolgende pausen Stefanus één nummertje op; in de wetenschappelijke notatie wordt dit aangegeven door het oude volgnummer tussen haakjes te plaatsen.
Paus Stefanus I, 23e paus (254–257), wordt als heilige vereerd, gedenkdag 2 augustus
Paus Stefanus (II) (–752), verkozen tot paus, maar stierf vóór zijn consecratie
Paus Stefanus II (III), paus (752–757)
Paus Stefanus IV (V), 97e paus (816–817)
Paus Stefanus V (VI), paus (885–891)
Paus Stefanus VI (VII), door het volk gehate paus (896–897), hield de Kadaversynode
Paus Stefanus VII (VIII), zoon van Theudemond, paus (928–931)
Paus Stefanus VIII (IX), van Duitse afkomst, onder invloed van Alberik II staande paus (939–942)
Paus Stefanus IX (X) (Frederik van Verdun), benedictijn, aartsdiaken te Luik, abt van Monte Cassino (1057), paus (1057–1058), kerkhervormer

Vorsten

Hongarije 
Stefanus I van Hongarije (Szent István, ca. 975–1038), eerste koning van Hongarije (997–1038), bekeerde zich tot het christendom
Stefanus II van Hongarije, uit het huis Árpád (1101–1131), koning van Hongarije (1116–1131)
Stefanus III van Hongarije (ca. 1147–1172), koning van Hongarije (1163–1172)
Stefanus IV van Hongarije, uit het huis Árpád (ca. 1133–1163), koning van Hongarije (1163)
Stefanus V van Hongarije (1239/1240–1272), koning van Hongarije (1270–1272)

Transsylvanië, Polen, Litouwen 
Stefanus Báthory (Báthory István, Stefan Batory; 1533–1586), vorst van Transsylvanië (1571–1575), koning van Polen als Stefanus I (1575–1586), grootvorst van Litouwen

Normandië, Engeland 
Stefanus II van Blois (1045–1102), graaf van Blois (1089–1102), een van de leiders van de Eerste Kruistocht
Stefanus van Engeland (Stefanus van Blois, 1096–1154), graaf van Boulogne (1128–1150, samen met Mathilde I), koning van Engeland en hertog van Normandië (1135–1154), laatste koning uit het Normandische Huis

Balkan 
Stefanus (ban), ban van Bosnië (1204-1232)

Overig 
Stephanus Byzantius (ca. 500), Byzantijns schrijver

Zaken 
Stefanus (eiland), eiland voor de kust van Sardinië
Sint-Stefanus (bier), Belgisch bier, verdeeld door SABMiller